Buxtehude (Duitsland), een plaats in Duitsland
 Dietrich Buxtehude, een Deens-Duits componist